Скиапаре́лли () — итальянская фамилия, а также название астрономических объектов.

Фамилия 
 Скиапарелли, Джованни Вирджинио (1835—1910) — итальянский астроном, первооткрыватель «марсианских каналов». 
 Скиапарелли, Луиджи (1871—1934) — итальянский палеограф и дипломат.
 Скиапарелли, Челестино (1841—1919) — итальянский арабист.
 Скиапарелли, Эльза (1890—1973) — итальянский модельер, создательница собственного модного дома в Париже; племянница Джованни Скиапарелли, бабушка актрис Марисы и Берри Беренсон.
 Скиапарелли, Эрнесто (1856—1928) — итальянский египтолог.

В астрономии 
Объекты, названные в честь астронома Джованни Скиапарелли:
 (4062) Скиапарелли — астероид главного пояса астероидов.
 Скиапарелли — лунный ударный кратер.
 Скиапарелли — марсианский ударный кратер.
 Гряда Скиапарелли — горная гряда на Меркурии.
 «Скиапарелли» — спускаемый аппарат для посадки на Марс в рамках космической программы «Экзомарс».